Луаштанги — река в России, протекает по территории Юшкозерского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии. Длина реки — 25 км, площадь водосборного бассейна — 112 км².

Река берёт начало из болота без названия и делее течёт преимущественно в юго-восточном направлении по заболоченной местности.

Река в общей сложности имеет десять малых притоков суммарной длиной 21 км.

Втекает на высоте 114,9 м над уровнем моря в озеро Хайколя, через которое протекает река Кепа.

В нижнем течении Луаштанги пересекает дорогу местного значения  (« Автомобильная дорога Р-21 „Кола“ — Калевала — Лонка»).

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000912102000004379.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Кепы
Реки Калевальского района